Неманья Крстич (, род. , Кладово, Югославия) — сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Динамик».

Карьера 
На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2011/2012 в составе клуба «Хемофарм». Летом 2012 года подписал контракт с «Мега Визура».

Сборная Сербии 
Выступал за сборную Сербии различных возрастов. В 2009 году принял участие в Чемпионате Европы среди юношей до 16 лет, став бронзовым призёром турнира. В 2011 году выступал на Чемпионате Европы среди юношей до 18 лет и Чемпионате Мира среди юношей до 19 лет, завоевав на двух турнирах серебряные медали.

В 2013 году играл за национальную сборную Сербии на Чемпионате Европы.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Австрии: 2016/2017
  Чемпион Боснии и Герцеговины: 2015/2016
  Обладатель Кубка Австрии: 2016/2017
  Обладатель Кубка Боснии и Герцеговины: 2015/2016

Сборная Сербии 
  Серебряный призёр Чемпионата мира (до 19 лет): 2011
  Серебряный призёр Чемпионата Европы (до 18 лет): 2011
  Бронзовый призёр Чемпионата Европы (до 16 лет): 2009

Статистика

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Мега Визура»
 Nemanja Krstić at abaliga.com
 Nemanja Krstić at draftexpress.com
 Nemanja Krstić at eurobasket.com

Баскетболисты Сербии
Игроки БК «Вршац»
Игроки БК «Мега»
Игроки БК «Игокеа»
Игроки БК «Морнар»
Игроки БК «Динамик»
Игроки БК «Нови-Пазар»
Игроки сборной Сербии по баскетболу